Der Nachname Simango ist in Mosambik, Simbabwe und Sambia verbreitet. Bekannte Träger dieses Namens:
 Daviz Simango (1964–2021), mosambikanischer Politiker, Vorsitzender der Partei Movimento Democrático de Moçambique 
 Uria Simango (1926–1977), früherer Vizepräsident der mosambikanischen Befreiungsbewegung FRELIMO, Vater von Daviz Simango
 David Simango, FRELIMO-Politiker und Bürgermeister von Maputo